50-ият източен меридиан или 50° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Азия, Африка, Индийския океан, Мадагаскар, Индийски океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 130-и западен меридиан.

и050-и източен меридиан